Francis Sears ist der Name folgender Personen:

* Francis Sears (Maler) (1873–1933), britischer Maler 
 Francis Sears (Physiker) (1898–1975), US-amerikanischer Physiker